Clear Lake hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en Estados Unidos
Clear Lake (Wisconsin) 
Clear Lake Shores, Texas
Clear Lake (condado de Pierce, Washington)
Clear Lake (Minnesota)
Clear Lake (Illinois)
Clear Lake (Indiana)
Clear Lake (Dakota del Sur)
Clear Lake (Washington), varios lugares;
Municipio de Clear Lake, varios lugares;